Courcy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Courcy (Calvados) im Département Calvados
 Courcy (Manche) im Département Manche
 Courcy (Marne) im Département Marne

mit Namenszusatz:
 Courcy-aux-Loges im Département Loiret

Courcy ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume de Courcy (1362–1415), französischer Adliger und Militär
 John de Courcy (um 1160; † vor dem 22. September 1219), anglonormannischer Adliger

Courcy steht für:
 Haus Courcy, normannisches Adelsgeschlecht mit Bedeutung sowohl in Frankreich als auch in England/Irland